Trappeniers est le patronyme de plusieurs personnes :

 Pierre Trappeniers (1734 - 1794) - danseur et chorégraphe belge

 Antoine Trappeniers (1824 - 1887) - architecte et historien de l'architecture belge

 Alexandre Trappeniers - architecte belge, frère d'Antoine Trappeniers

 Jean-Marie Trappeniers ou Jean Trappeniers (1942) - footballeur belge